San Luca steht für

 San Luca (Kalabrien), ein Ort in Kalabrien in Süditalien in der Metropolitanstadt Reggio Calabria.
 San Luca (Venedig), eine Pfarrkirche im Sestiere San Marco am gleichnamigen Rio in Venedig
 Accademia di San Luca, Rom
 Accademia di San Luca, historische Bezeichnung der Accademia di Belle Arti (Florenz)